Дени́с Алекса́ндрович Беспа́лый (; род. 10 апреля 1974, Минск) — российский актёр театра и кино белорусского происхождения.

Биография 
Родился 10 апреля 1974 года в Минске. Отец — Александр Сергеевич Беспалый (1948—2016), актёр театра и кино. Младший брат — Максим Беспалый, режиссёр и креативный продюсер компании «Star Media».

В 16 лет, вопреки недовольству родителей, переехал в Москву и поступил во ВГИК (курс А. Джигарханяна), который окончил в 1995 году.

Дебютировал в кино в 1992 году, но активно сниматься стал только с 2007 года. Работал в Новом Драматическом Театре: так, в 1997—1998 годах исполнял роль Баркалова в спектакле «Блажь» по произведению А. Н. Островского.

В 1998 году побывал в гостях у однокурсника своего отца Владимира Антоника, который пригласил Беспалого поработать в закадровом озвучивании на студии «Selena International». Спустя некоторое время Денис перешёл и в дубляж фильмов, стал активно работать с режиссёрами Леонидом Белозоровичем и Ярославой Турылёвой. С 2013 года также работает режиссёром дубляжа и сотрудничает с компанией «Star Media» в её исторических документальных циклах.

В 2015—2018 гг. играл на сцене Активного театра в спектакле «Толстого нет» по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой (роль — Илья Львович).

Фильмография

Актёрские работы

Режиссёр 
 2016 — Нулевая мировая (документальный сериал)

Дубляж

Фильмы и телесериалы

Дензел Вашингтон 
 2014 — Великий уравнитель — Роберт Маккол

Рассел Кроу 
 2012 — Отверженные — инспектор Жавер
 2014 — Ной — Ной
 2019 — Самый громкий голос — Роджер Айлз (закадровый перевод «Новамедиа»)

Кристиан Бейл 
 2005 — Бэтмен: Начало — Брюс Уэйн / Бэтмен
 2006 — Престиж — Альфред Борден
 2008 — Тёмный рыцарь — Брюс Уэйн / Бэтмен
 2012 — Тёмный рыцарь: Возрождение легенды — Брюс Уэйн / Бэтмен

Другие работы

Озвучивание компьютерных игр 
 2021 — Outriders — Кан Чоу Су
 2020 — Cyberpunk 2077 — Мистер Хэндс
 2020 — Assassin’s Creed Valhalla — Убба Рагнарссон
 2020 — Marvel’s Avengers — Тони Старк / Железный человек
 2019 — Erica — Люсьен Флауэрс
 2018 — Far Cry 5 — Иаков Сид
 2018 — The Crew 2 — Уэйд Палмер
 2017 — Need for Speed: Payback — Шин Маккалистер
 2016 — Uncharted 4: A Thief’s End — Нейтан Дрейк
 2015 — Uncharted: Drake’s Fortune — Нейтан Дрейк (в составе Uncharted: The Nathan Drake Collection)
 2015 — Just Cause 3 — Себастьяно ди Равелло
 2015 — Need for Speed — Магнус Уолкер
 2015 — Zombi — Питер Найт
 2015 — Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege — Колин «Warden» Маккинли
 2014 — Assassin’s Creed Rogue — Лайам О’Брайан
 2014 — Assassin’s Creed Unity — Чарльз Габриэль Сивер
 2014 — Watch Dogs — Эйден Пирс
 2013 — Crysis 3 — Майкл «Псих» Сайкс
 2013 — Assassin’s Creed IV: Black Flag — Бартоломью Робертс / Джон Стэндиш
 2013 — Far Cry 3: Blood Dragon — Боевой дракон
 2013 — Battlefield 4 — Кимбл «Ирландец» Грейвс
 2012 — Assassin’s Creed III — Пол Ревир
 2012 — Medal of Honor: Warfighter — Дасти
 2011 — Driver: San Francisco — Джон Таннер
 2011 — Uncharted 3: Drake's Deception — Нейтан Дрейк
 2010 — Heavy Rain — Картер Блейк
 2010 — Call of Duty: Black Ops — Алекс Мэйсон
 2009 — Uncharted 2: Among Thieves — Нейтан Дрейк
 2009 — The Wheelman — Майло Берик (Вин Дизель)
 2008 — Far Cry 2 — Наёмники ОФОТ и СНС
 2007 — Uncharted: Drake's Fortune — Нейтан Дрейк

Мультфильмы и мультсериалы 
 2009—2013 — Пингвины из Мадагаскара — Шкипер, Ковальски, второстепенные персонажи
 2011 — Кунг-фу панда 2 — Мастер Богомол

Примечания

Ссылки 
 Денис Беспалый, ruskino.ru 
 Денис Беспалый — Фотографии, биография, фильмография — Афиша, afisha.ru 
Интервью:
 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа